A legjobb európai komédia (angolul: Best European Comedy) elismerés az Európai Filmdíjak egyike, amelyet 2013 óta az Európai Filmakadémia (EFA) tagjainak szavazata alapján ítélnek oda az év európai filmtermése legjobbnak ítélt filmvígjátékának. A díjátadóra felváltva Berlinben, illetve egy-egy európai városban megrendezett gála keretében kerül sor minden év végén.

A kategória három jelöltjének listáját egy külön bizottság állítja össze, amely döntését az általános jelölési eljárás lezárása után hozza nyilvánosságra.

Díjazottak és jelöltek

2010-es évek

2020-as évek

Jegyzetek

Források

További információk 
Az Európai Filmakadémia hivatalos honlapja 
Az Európai Filmdíj hivatalos honlapja 
Az Európai Filmdíj az Internet Movie Database-ben 
Az Európai Filmdíj a PORT.hu-n

Kapcsolódó szócikkek 
Európai filmművészet
Európai Filmdíj
LUX – a legjobb filmnek járó európai közönségdíj
Oscar-díj a legjobb filmnek

Európai Filmdíj